Castresi – abitanti di Castro dei Volsci
Castresi – abitanti di Castrovalva